Il singolare  del Gastein Ladies 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Pauline Parmentier era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Magdaléna Rybáriková.

Andrea Petković ha vinto in finale 6-2, 6-3 contro Ioana Raluca Olaru

Teste di serie

  Alizé Cornet (semifinali)
  Francesca Schiavone (ritirata per infortunio)
  Sybille Bammer (secondo turno)
  Iveta Benešová (secondo turno, ritirata)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)

 Magdaléna Rybáriková (quarti)
 Anna-Lena Grönefeld (quarti)
 Lucie Hradecká (primo turno)
 Shahar Peer (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Gastein Ladies 2009